Михаил Владимирович Голубев () — украинский шахматист, гроссмейстер (1996). Журналист.

Шахматная карьера 
Чемпион Украины 1996 года, по итогам турнира поделил 1—2-е место с В. Неверовым, но занял итоговое 1-е место из-за лучшего коэффициента. Бронзовый призёр чемпионата Украины 1992 года (совместно с А. Максименко и Ю. Круппой).

Победитель открытого чемпионата Швейцарии 1999 года.

Многократный победитель командных чемпионатов Больгии в составе клубов «KSK 47 Eynatten» и «Rochade Eupen». В составе «KSK 47 Eynatten» участник 20-го Кубка европейских клубов (2004) в г. Измире.

В составе команды «Банк Восток» (Одесса) участник 22-го командного чемпионата Украины (2015) в г. Ильичёвске. М. Голубев выступал на 5-й доске и выиграл золотую медаль в индивидуальном зачёте.

В составе команды «Папашон» (Одесса) победитель чемпионата Украины по блицу 2017 года.

По состоянию на май 2022 года не входил в число активных украинских шахматистов и занимал 84-ю позицию в национальном рейтинг-листе.

Спортивные достижения

Фотографии

Книги

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная страница 
 Выступления Михаила Голубева в командных чемпионатах Украины
 Выступления Михаила Голубева в Кубках европейских клубов

Шахматисты СССР
Чемпионы Украины по шахматам